San Martino puede referirse a:
 San Martino al Tagliamento, localidad y comune italiana de la provincia de Pordenone, región de Friuli-Venecia Julia
 San Martino dall'Argine, localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía
 San Martino del Lago, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía
 San Martino Buon Albergo, localidad y comune italiana de la provincia de Verona, región de Véneto
 San Martino Canavese, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte
 San Martino d'Agri, municipio italiano de la provincia de Potenza, en Basilicata,
 San Martino in Badia, localidad y comune italiana de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio
 San Martino di Castrozza, destacada localidad turística italiana, situada en el valle alto del Primiero, en el Trentino oriental
 San Martino di Finita, municipio italiano de la provincia de Cosenza, en Calabria 
 San Martino di Lupari, localidad y comune italiana de la provincia de Padua, región de Véneto
 San Martino di Taurianova, 
 San Martino di Venezze, localidad y comune italiana de la provincia de Rovigo, región de Véneto
 San Martino in Rio, municipio italiano de la Provincia de Reggio Emilia, en Emilia-Romaña
 San Martino in Pensilis, localidad y comune italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise
 San Martino in Strada, comuna italiana de la provincia de Lodi en Lombardia
 San Martino Sannita, municipio italiano de la Provincia de Benevento, en la Campania
 San Martino Siccomario, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía
 San Martino sulla Marrucina, municipio italiano de la provincia de Chieti, región de los Abruzos 
 San Martino Valle Caudina, municipio italiano de la provincia de Avellino, región de Campania